Carrazeda de Ansiães (gemeente), gemeente in Portugal.
 Carrazeda de Ansiães (freguesia), hoofdplaats van deze gemeente.